Солец-Куявски:

 Солец-Куявски — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Быдгощский повят.
 Солец-Куявски — гмина (волость) в Польше, входит в Быдгощский повят, Куявско-Поморское воеводство.